1. hokejová liga SR 2010/11 byla osmnáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 14 týmů. Nejlepších 8 klubů po základní části postoupilo do playoff. Vítězem se stal klub ŠHK 37 Piešťany, který ve finále porazil mužstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 na zápasy. V baráži o extraligu si klub ŠHK 37 Piešťany postup nevybojoval. Pro mužstva od 9. do 14. místa sezóna skončila. Do nižší ligy sestoupilo mužstvo HK Brezno.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 ŠHK 37 Piešťany – HK Dukla Michalovce 3:1 (4:1, 4:1, 1:2, 3:2)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Trnava 3:0 (2:0, 3:1, 4:3)
 HK Spišská Nová Ves – HK Trebišov 3:0 (3:1, 9:3, 4:2)
 HC 46 Bardejov – HC 07 Detva 1:3 (4:0, 1:2sn, 1:4, 2:4)

Semifinále 
 ŠHK 37 Piešťany – HC 07 Detva 3:0 (3:2pp, 5:2, 2:0)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Spišská Nová Ves 3:0 (3:2, 2:1, 4:1)

Finále 
 ŠHK 37 Piešťany – MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:3sn, 4:3, 2:5, 4:0, 2:1, 2:5, 4:0)

Baráž o extraligu 
 MsHK Žilina – ŠHK 37 Piešťany 4:0 (4:2, 4:2, 3:1, 3:1)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011